La Gamma Ethniki 2015-2016 è la 41ª edizione del terzo campionato greco di calcio.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2016-2017
      Retrocesse nei Campionati regionali 2016-2017

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2016-2017
      Retrocesse nei Campionati regionali 2016-2017

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2016-2017
      Retrocesse nei Campionati regionali 2016-2017

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2016-2017
      Retrocesse nei Campionati regionali 2016-2017

Note

Voci correlate
 Super League 2015-2016
 Football League 2015-2016
 Kypello Ellados 2015-2016

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2015
Calcio nel 2016